Ferenczi István
 Ferenczi István (1890–1966) geológus
 Ferenczi István (1910–1988), (Ferenci, Krisztusfaragó István) faragó
 Ferenczi István (1921–2000) régész
 Ferenczi István (1928–2009) citerakészítő, népi iparművész
 Ferenczi István (1972) zenész (hangszerei: tekerőlant, koboz, duda, parasztfurulya)
 Ferenczi István (1977) labdarúgó

Ferenczy István
 Ferenczy István (1792–1856) szobrász, táblabíró
 Ferenczy István (1851–1907) tanár, főgimnáziumi igazgató
 Ferenczy István (1851–1903) polgári leányiskolai igazgató, vármegyei törvényhatósági bizottsági tag
 Ferenczy István (1937–2002) színész, egyetemi tanár

Jegyzetek